Община Миличи (, ) —  община (муниципалитет) на востоке Республики Сербской в составе БиГ. Центр находится в собственно городе Миличи. Входит в формирующийся регион Биелина (в частности — в субрегион Зворник).

Население 
По переписи населения 2013 года численность населения общины Миличи составила 12 272 человека, по переписи 1991 года (в границах 2013 года) —  16 038 человек.

Этнический состав населения общины Миличи по переписи 1991 года (в границах 2013 года):
 сербы — 7931 (49,45 %);
 боснийские мусульмане — 7805 (48,66 %);
 цыгане — 141 (0,87 %);
 хорваты — 7 (0,04 %);
 югославы — 68 (0,42 %);
 остальные, неопределённые и неопознанные — 86 (0,53 %).
 Всего: 16 038 чел.

Населённые пункты 
В состав общины входят 54 населённых пункта, в том числе город Миличи.

История 
После боснийской войны восточная половина общины Власеница была выделена в отдельную общину Миличи.

Примечания 

Общины Республики Сербской